Джон Морис Келли (, 31 августа 1931 — 24 января 1991) — ирландский политик, министр иностранных дел Ирландии (1981).

Биография 
В 1954 г. окончил Университетский колледж Дублина, в 1956 г. — аспирантуру Гейдельбергского университета, с 1954 по 1956 год. В 1957 г. получил докторскую степень в области права.

Академическая карьера 
С начала 1960-х гг. преподавал в Тринити-колледже в Оксфорде, затем — профессор конституционного права, римского права и юриспруденции в Университетском колледже Дублина.

В 1973 г. был избран в палату представителей ирландского парламента от партии Фине Гэл, сохранял депутатское место до ухода из политики в 1989 г.

В 1973—1977 гг. — парламентский секретарь по делам премьер-министра (Taoiseach), парламентский секретарь министерства обороны,

в 1977—1981 гг. — генеральный прокурор Ирландии.

В 1981 г. — министр иностранных дел, одновременно — министр промышленности, торговли и туризма,

в 1981—1982 гг. — министр торговли, коммерции и туризма.

Источники 
 http://www.oireachtas.ie/members-hist/default.asp?housetype=0&HouseNum=25&MemberID=569&ConstID=90

Министры иностранных дел Ирландии
Министры экономики Ирландии